Безіменна — річка в Україні, у Бершадському районі Вінницької області. Права притока Яланця (басейн Південного Бугу).

Довжина річки 8 км. Бере початок у селі Вовчок. Тече переважно на північний схід і у Михайлівці впадає у річку Яланець, ліву притоку Саврані.

Джерела 
 Гавриков Ю. С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 288 с. (Таблиця 2.) 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Бершадського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви